Карбонара — спагетти с мелкими кусочками гуанчале, смешанные с соусом из яиц, сыра пармезан и пекорино романо, соли и свежемолотого чёрного перца.
 Замок Карбонара — средневековый замок на юге Италии в провинции Бари региона Апулия.

См. также 
 Карбонарии — члены тайного, строго законспирированного общества в Италии в 1807—1832 годах.